Ви́ла-ду-Карва́лью () — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Ковильян. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша. Входит в экономико-статистический субрегион Кова-да-Бейра, который входит в Центральный регион. Население составляет 2090 человек на 2001 год. Занимает площадь 17,10 км².

Покровителем района считается Дева Мария ().

Районы округа Каштелу-Бранку